Billingham steht für:

 Billingham, eine englische Stadt in der Stadtgemeinde (Borough) Stockton-on-Tees, Grafschaft Durham,
 Billingham (Washington), eine US-amerikanische Stadt im US-Staat Washington

Billingham ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Billingham, Baroness Billingham (* 1939), britische Politikerin (Labour)
 Mark Billingham (* 1961), englischer Kriminalautor

 Robert Billingham (1957–2014), US-amerikanischer Segler